Kasteel Broekhuizen (Broekhuizen)
Kasteel Broekhuizen (Leersum)